

Personnalités 

 Gabrielle Doulcet (1890-1976), actrice française ;
 Henri Doulcet (1857-1916), évêque français en Bulgarie ;
 Jean Doulcet (1865-1928), diplomate français, ambassadeur ;
 Louis Adolphe Le Doulcet de Pontécoulant (1795-1882), musicologue français ;
 Louis-Gustave Doulcet de Pontécoulant (1764-1853), député et sénateur français ;
 Philippe Gustave le Doulcet (1796-1874), astronome français.